Михаил Майков: Майков, Михаил Александрович (1770 — ок. 1848) — поэт и баснописец, директор Демидовского училища высших наук.
 Майков, Михаил Аполлонович (1799—1881) — русский генерал от артиллерии.